Konkin ou Konkine sont des patronymes et toponymes pouvant désigner:

Patronyme
Samuel Edward Konkin III (1947-2004), philosophe libertarien américain
Vladimir Konkine (né en 1951), acteur russo-soviétique

Toponyme

Burkina Faso 
 Konkin, village situé dans le département de Kaya de la province du Sanmatenga
 Konkin-Foulgo, village situé dans le département de Zimtenga de la province du Bam
 Konkin-Moogo, village situé dans le département de Zimtenga de la province du Bam

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme